Гран-прі Китаю 2019 року (офіційно — Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2019) — ювілейна, 1000-на автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 14 квітня 2019 року на Міжнародному автодромі Шанхаю. Це третя гонка сезону 2019 року.

Вільні заїзди 
За 6 хвилин до закінчення 3 частини вільних заїздів дебютант Александр Албон розбив свій болід при виході з останнього повороту на стартову пряму. Сесія була зупинена червоними прапорами і не була відновлена. Пілот був відправлений в медичний центр.

Кваліфікація 

У кваліфікації не змогли взяти участь: Александр Албон — через аварію в ранковому тренуванні, і Антоніо Джовінацці — через технічні проблеми з машиною. За рішенням стюардів обидва пілоти допущені до гонки.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Гран-прі Китаю
Квітень 2019
2019 у китайському спорті